Риверис:

 Риверис — коммуна в Германии.
 Риверис — река в Германии.